Stormfront – forum di discussione politico statunitense
 Stormfront Studios – azienda di videogiochi statunitense
 Storm Front – album di Billy Joel del 1989
 Storm Front – romanzo di Jim Butcher del 2000
 Nuovo fronte temporale (Storm Front), episodio diviso in due parti della quarta stagione di Star Trek: Enterprise
 Stormfront – personaggio del fumetto The Boys